

Patronyme 

 Graham Cutts (1885-1958) : réalisateur et producteur britannique ;
 John Cutts (1661-1707) : militaire, écrivain et homme politique britannique ;
 Luke Cutts (1988- ) : athlète britannique ;
 Matt Cutts (1967- ) : blogueur américain ;
 Patricia Cutts (1926-1974) : actrice britannique.

Toponyme 
 Île Cutts, une île de l'État de Washington aux États-Unis.